Fritz Klein (1888–1945), médecin nazi arrêté et exécuté en 1945 après le « procès de Belsen » à Lunebourg.
 Fritz Heinrich Klein (1892–1977), compositeur autrichien, élève d'Alban Berg. 
 Fritz Klein (1989-1944), résistant allemand au nazisme. 
 Fritz Klein (né en 1924), historien allemand et personnalité politique de centre-gauche (social-démocrate), professeur émérite à l'Académie allemande des sciences de Berlin.
 Fritz Klein (1932 – 2006), sexologue américain et militant pour les droits des bisexuels.
 Fritz Klein (né en 1948), acteur américain, connu pour avoir incarné à l'écran Abraham Lincoln.